Почетная награда академии за выдающиеся заслуги в кинематографе, учреждённая в 1948 году на 21-й церемонии вручения наград Киноакадемии (ранее называлась Специальной премией), назначается по усмотрению Совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий. Часто лауреаты уже получали основную премию, среди них Мэри Пикфорд, Морис Шевалье, Лоренс Оливье, Алек Гиннесс, Джимми Стюарт, Софи Лорен, Сидни Пуатье и другие. В основном почётным лауреатам вручались обычные золотые статуэтки «Оскар». В отличие от Премии за особые достижения, учреждённой в 1972 году, Премия за выдающиеся заслуги присуждается не за конкретный год и не за определённый вклад в фильм. Этот приз был создан для вознаграждения за существенные достижения в области кинематографа, для которых нет своих категорий, а также как дань выдающимся заслугам в течение всей карьеры, вклад в киноиндустрию и услуги Академии.

Список лауреатов

1929—1940 
С 1929 по 1950 годы премия носила название «Специальная награда» ().

1941—1950

1951—1960 
С 1951 года премия называется «Почётная награда» ().

1961—1970

1971—1980 
С 1967 года лауреаты почётного «Оскара» награждаются только статуэтками.

1981—1990

1991—2000

2001—2008 

С ноября 2009 года Почётный «Оскар» вручается вместе с другими специальными наградами на отдельной церемонии Governors Awards, которая проводится за  до основной церемонии вручения «Оскаров».

2009—2019

2020—2029

Примечания

Ссылки 
 
 Почётный «Оскар» на сайте Американской киноакадемии 
 Список лауреатов Почётного «Оскара» в Базе данных Американской киноакадемии 

Кинопремия «Оскар»